

Склад 

Nightwish